Райгруд:

 Райгруд — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Граевский повят.
 Райгруд — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Граевский повят, Подляское воеводство.